Connie est un prénom épicène anglophone.

Prénom

Homme 
 Connie Mack (1862-1956), joueur et manager de baseball américain ;
 Connie Mulder (1925-1988), homme politique sud-africain ;
 Connie Simmons (1925-1989), joueur de basket-ball américain ;
 Connie Kay (1927-1994), batteur américain ;
 Connie Broden (1932-2013), joueur de hockey sur glace canadien ,
 Connie Mack III (né en 1940), homme politique américain ;
 Connie Hawkins (1942-2017), joueur de basket-ball américain ;
 Connie Mack IV (né en 1967), homme politique américain ;
 Connie Basson (né en 1981), joueur de rugby sud-africain.

Femme 
 Connie Gilchrist (1901-1985), actrice américaine ;
 Connie Rasinski (1907-1965), réalisatrice américaine ;
 Connie Converse (1924-1974), chanteuse américaine ;
 Connie Morella (née en 1931), femme politique américaine ;
 Connie Mason (née en 1937), actrice et playmate américaine ;
 Connie Francis (née en 1938), chanteuse américaine ;
 Connie Stevens (née en 1938), actrice et chanteuse américaine ;
 Connie Booth (née en 1944), actrice américaine ;
 Connie Willis (née en 1945), romancière américaine ;
 Connie Chung (née en 1946), journaliste américaine ;
 Connie Kreski (1946-1995), playmate américaine ;
 Connie Imboden (née en 1953-), photographe américaine ;
 Connie Palmen (née en 1955), philosophe néerlandaise ;
 Connie Sellecca (née en 1955), actrice américaine ;
 Connie Ray (née en 1956), actrice américaine ;
 Connie Carpenter-Phinney (née en 1957), sportive américaine ;
 Connie Hedegaard (née en 1960), femme politique danoise ;
 Connie Paraskevin (née en 1961), sportive américaine ;
 Connie Price-Smith (née en 1962), athlète américaine ;
 Connie Culp (née en 1963), patiente américaine ;
 Connie Meijer (1963-1988), coureuse cycliste néerlandaise ;
 Connie Nielsen (née en 1965), actrice danoise ;
 Connie Britton (née en 1967), actrice américaine ;
 Connie Fisher (née en 1983), actrice britannique ;
 Connie Chen (née en 1992), golfeuse sud-africaine ;
 Connie Talbot (née en 2000), chanteuse britannique.

Personnage de fiction 
 Connie Bedloe, personnage principal du film américain Confidentially Connie, sorti en 1953 ;
 Connie Corleone, personnage du film américain Le Parrain, sorti en 1972 ;
 Connie Sachs, personnage du roman américain La Taupe, publié en 1974.

Autres 
 Connie, comic strip d'aventure américain publié de 1927 à 1944 ;
 , nom déonné à plusieurs ouragans et cyclones depuis 1945 ;
 , série télévisée britannique diffusée en 1985 ;
 Connie la vache, série d'animation espagnole diffusée de 1999 à 2001 ;
 Connie et Carla, film américain sorti en 2004.

Voir aussi